Joseph Gabriel David Marie d'Orléans est un prince de sang français membre de la maison d'Orléans. Il est le second fils de Jean d'Orléans et de Philomena de Tornos y Steinhart, il est donc un descendant agnatique de  et de Louis XIII.

Biographie 
Joseph Gabriel David Marie d'Orléans est le second fils de Jean d'Orléans, comte de Paris et prétendant au trône Orléaniste et de Philomena de Tornos y Steinhart. Il est baptisé le 26 juin 2016 en en l'église Saint-Pierre de Dreux (Eure-et-Loir) par le père Jean-Marie Lioult.

Ordre de succession 
Le prince Joseph est 2e dans l'ordre de succession au trône de France Orléanistes. Tandis qu'il est 74e dans l'ordre légitimiste.

Titulature 
Les titres portés actuellement par les membres de la maison d’Orléans n’ont pas d’existence juridique en France et sont considérés comme des titres de courtoisie. Ils sont attribués par le chef de maison.

 Depuis le 2 juin 2016 : Son Altesse Royale le prince Joseph d'Orléans (naissance);

Ascendance

Références 

Prince de sang royal français
Joseph
Naissance en juin 2016
Naissance à Dreux